Misra kan som auktorsförkortning betyda:

 Arvind K. Misra
 Kailash Chandra Misra

Robotskapade auktorsförkortningar